Кинь-Ґрусть — історична місцевість у Києві та названі на честь неї:
 Кинь-Ґрусть — сучасний парк у Києві.
 Кинь-Ґрусть — волосне село Катеринославського повіту Катеринославської губернії, нині частина села Світлогірське Криничанської громади Дніпропетровської області.